Карл Хохман (; ) — немецкий футболист выступавший на позиции полузащитника. Участник Чемпионата мира по футболу 1934 и летних Олимпийских игр 1936. С 1930 по 1937, провёл 26 матчей за сборную Германии.

Биография

Карьера в клубе 
Профессиональную карьеру начал в клубе «Бенрат», в котором провёл восемь лет. В 1937 году присоединился к «Пирмазенсу», в котором через два года завершил карьеру.

Карьера в сборной 
За национальную сборную Германии дебютировал в 1930 году. На Чемпионата мира по футболу 1934 принял участие в двух матчах, отличившись дублем в ворота сборной Швеции на стадии 1/4 финала. На Олимпийских играх 1936, сыграл в матче 1/16 финала против сборной Люксембурга (9:0).

Тренерская карьера 
С 1949 по 1954 год, был на посту главного тренера «Рот-Вайсса», с которым стал победителем Кубка Германии 1952/1953.

Достижения

Тренер

«Рот-Вайсс» 
 Кубок Германии: 1952/1953

Примечания 

Футболисты Германии
Игроки сборной Германии по футболу
Игроки ФК «Пирмазенс»‎
Футбольные тренеры Германии
Тренеры ФК «Рот-Вайсс» Эссен‎